Фурс — фамилия. Известные носители:

 Фурс, Владимир Николаевич (1963—2009) — белорусский философ, доктор философских наук, профессор.
 Фурс, Константин Викторович (1935—1987) — советский футболист, нападающий.
 Фурс, Павел Михайлович (1920—1981) — генерал-майор, Герой Советского Союза.